Damien Airault, un critique d'art et commissaire d'exposition français ;
 Frédéric Airault, un ingénieur et pilote de dirigeable français ;
 Régis Airault, un psychiatre et écrivain français.